Az 1992. évi nyári olimpiai játékokon a sportlövészet férfi sportpuska összetett versenyszámát július 31-én rendezték a Camp de Tir Olympic de Mollet-ben.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Selejtező

Döntő

A versenyen új olimpiai rekord született:

Selejtező

Döntő

 Olimpiai rekordok a verseny előtt nem voltak érvényben az ISSF 1989-es szabálymódosítása miatt.
 A világrekordokról nincs hiteles adat.

Versenynaptár

Eredmények 
A rövidítések jelentése a következő:

Selejtező 
A versenyzők háromszor 40 lövést adtak le 50 méteres távolságról 3 különböző testhelyzetből, a selejtező első 8 helyezettje jutott a döntőbe és magával vitte a selejtezőben elért összpontszámát.

Döntő

Források 
 

Sportlövészet az 1992. évi nyári olimpiai játékokon